Mettenberg (Nederland), een heuvel bij Bemelen in Nederlands Zuid-Limburg
 Mettenberg (België), een heuvel ten westen van Halen, België
 Mettenberg (Falkenstein), heuvel in de Harz in Duitsland
 Mettenberg (Biberach), dorp in Biberach an der Riß, Duitsland